Franziskanerbrunnen (Franziskusbrunnen) steht für
Franziskanerbrunnen (Frohnleiten)
Franziskanerbrunnen (Solothurn)

Franziskusbrunnen (Bamberg)
Franziskusbrunnen (München)